MGH — скорочення.

 Monumenta Germaniae Historica — Історичні пам'ятники Німеччини